
Termin -{PQQ}- ima više značenja.
 Pirolohinolin hinon
 Aerodrom Port Makvori, IATA kod aerodroma